

Fumetto 
 Hicksville – fumetto neozelandese

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Hicksville – città della Contea di Nassau, New York
 Hicksville – villaggio della Contea di Defiance, Ohio